Rudolice je název více míst:

 Rudolice (Most) – část okresního města Mostu na katastrálním území Rudolice nad Bílinou
 Rudolice v Horách – část města Hora Svaté Kateřiny v okrese Most